Stav může být:

souhrn vlastností, okolností a situace v určité době nebo okamžiku
 Mimořádný stav – více významů (rozcestník)
 Krizový stav
 Stav nebezpečí
 Válečný stav
 Nouzový stav
 Výjimečný stav
 Stav ohrožení státu
 Rodinný stav
 Jiný stav - těhotenství
 Fyzikální stav
 Stav tělesa
 Stav systému – vnitřní stav systému
 Kvantový stav
 Stacionární stav
 Stav (návrhový vzor) – jedna ze standardně používaných konstrukcí v programování
 Stav (grafický list) –  stav tiskové matrice během zkušebních otisků nebo po dodatečných opravách
 stav paměti RAM
 stav zpracování úlohy
 stav konečného automatu
 Stav vědomí
 Zdravotní stav
 Psychický stav
 Technický stav – stav stavby nebo zařízení
 Stav (kvantum) – počet, výška nebo jiná kvantitativní míra
 Vodní stav 
 Personální stav 
 Chovatelský stav 

společenská skupina
 Stavy – společenské skupiny ve stavovské společnosti
 Třetí stav

stroje
 Tkalcovský stav – textilní stroj pro tkaní

místa
 Stav (Úbislavice) – část obce Úbislavice v okrese Jičín
 Stav (přírodní památka) – přírodní památka

jména
 Stav Šafir – izraelská politička

Externí odkazy